Desa Gunungbatu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Gunungbatu (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Gunungbatu (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah), 
 Desa Gunungbatu (administrativ by i Indonesien, Banten), 

Robotskapade Indonesienförgreningar